Neukamm ist der Familienname folgender Personen:

 Guido Neukamm (* 1963), deutscher Comiczeichner und -autor
 Karl Heinz Neukamm (1929–2018), deutscher Theologe
 Martin Neukamm, Chemiker und Kritiker des Intelligent Design